Mangas puede referirse a:
	
 Mangas (grupo social), antiguo grupo social contracultural griego.
 Mangas (España), aldea española de la parroquia de Riobarba, municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.